Francisco do Rego Barros, capitão e fidalgo da Corte (Olinda/PE, 1593/1681?)
 Francisco do Rego Barros, coronel de milícias e pai do conde da Boa Vista e do barão de Ipojuca
 Francisco do Rego Barros, o conde da Boa Vista (Cabo de Santo Agostinho/PE, 1802 - Recife/PE, 1870)
 Francisco do Rego Barros Barreto (1828 - 1918), senador do Império

Desambiguação